Никола́й Благове́щенский:

 Благовещенский, Николай Александрович (1837—1889) — беллетрист-этнограф, редактор журналов «Русское слово» и «Женский Вестник».
 Благовещенский, Николай Андреевич (1858—?) — земский статистик (Курская губерния), публицист, податной инспектор. Брат оперной певицы Фелицаты Андреевны Благовещенской, известной под псевдонимом «Боновелли».
 Благовещенский, Николай Васильевич (1896—? ) — командир  9-ой бригады морской пехоты Черноморского флота 
 Благовещенский, Николай Михайлович (1821—1892) — филолог, профессор Петербургского университета; автор монографии «Гораций и его время» и переводчик «Сатир Персия».
  Примечания